Thereuonema är ett släkte av mångfotingar. Thereuonema ingår i familjen spindelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindelfotingar
Thereuonema